Bilaspur (Hindi: , ) ist eine Stadt (Municipal Council) im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh. 

Bilaspur hatte beim Zensus 2011 13.654 Einwohner. Die Stadt ist Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts.

Bilaspur liegt auf einer Höhe von 558 Metern am linken Flussufer des Satluj, der durch die Bhakra-Talsperre zum Gobindsagar-Stausee aufgestaut wird.

Demografie 
Bei der indischen Volkszählung im Jahr 2011 hatte Bilaspur 13.654 Einwohner, davon 51,5 % Männer und 48,5 % Frauen. Die Alphabetisierungsrate liegt mit 92,83 % höher als der Durchschnitt im Bundesstaat von 82,80 %. 89 % der Einwohner sind Hindus, 9,4 % Muslime.

Klima 
Das Klima in Bilaspur ist warm-gemäßigt. In den Sommermonaten Juli und August, während der Monsunzeit, fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 1341 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 22,7 °C.

Weblinks

Einzelnachweise 

Municipal Council in Himachal Pradesh
Ort in Himachal Pradesh
Distrikt Bilaspur (Himachal Pradesh)